— японская компания, производитель компьютерных игр для аркадных игровых автоматов. Наиболее известна созданием серии популярных скролл-шутеров Raiden. Некоторое время называлась Seibu Denshi.

Список игр 
 Stinger (1983);
 Kung-Fu Taikun (1984);
 Knuckle Joe (лицензирована Taito) (1985);
 Shot Rider (1985);
 Wiz (1985);
 Empire City: 1931 / Street Fight (лицензирована Taito) (1986);
 Panic Road (1986);
 Air Raid / Cross Shooter (лицензирована Taito) (1987);
 Mustache Boy (лицензирована March) (1987);
 Dead Angle (1988);
 Dynamite Duke / The Double Dynamites (лицензирована Fabtek) (1989);
 Raiden (1990);
 Seibu Cup Soccer (1991);
 Olympic Soccer '92 (1992);
 Raiden II (1993);
 Zero Team (1993);
 Raiden DX (1994);
 Senkyu / Battle Balls (1995);
 Viper Phase 1 (1995);
 E-Jan High School (1996);
 Raiden Fighters (лицензирована Fabtek) (1996);
 Raiden Fighters 2: Operation Hell Dive (лицензирована Tuning / Fabtek) (1997);
 Raiden Fighters Jet (лицензирована Tuning / Fabtek) (1998);
 Raiden III (2005) разработана MOSS, лицензирована Seibu Kaihatsu;
 Raiden IV (2007) разработана MOSS, лицензирована Seibu Kaihatsu.

Ссылки 
 Официальный сайт

Организации по алфавиту
Производители компьютерных игр Японии